Bōshi, especial de televisió japonès produït per NHK Hiroshima
 Issun-bōshi, tema d'un conte de fades del Japó
 Lipstick/Ichiban Boshi, sisè senzill de Sachi Tainaka publicat el 2007
 Tongari Bōshi no Memoru, sèrie d'animació japonesa de la dècada de 1980